Erzbischof der Church of England bezeichnet:

Erzbischof von Canterbury
Erzbischof von York